Stambolijski ist der Name von:

 Aleksandar Stambolijski (1879–1923) einen bulgarischen Ministerpräsidenten
 Stambolijski (Stadt) eine bulgarische Stadt in der Oblast Plowdiw
 Aleksandar Stambolijski (Dorf) ein bulgarisches Dorf in der Oblast Dobritsch 
 Stambolijski Dorf, ein bulgarisches Dorf in der Oblast Chaskowo
 Zemedelski Sajuz Aleksandar Stambolijski eine bulgarische Partei